Ermita del Santo Sepulcro puede referirse a los siguientes edificios católicos de España:
 Ermita del Santo Sepulcro, en Carenas, Zaragoza.
 Ermita del Santo Sepulcro, en Granada.
 Ermita del Santo Sepulcro, en Orihuela, Alicante.
 Ermita del Santo Sepulcro, en Torres del Río, Navarra.